La categoria 78 kg sarà la sesta categoria femminile di peso per il Judo ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 2 agosto 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre di Londra. Vi hanno partecipato 21 atlete in rappresentanza di altrettanti paesi.

La gara ha visto l'affermazione della statunitense Kayla Harrison che ha superato in finale la britannica Gemma Gibbons.

Formato 
L'evento si è svolta con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Collegamenti esterni 

F078